Амноккан (также известна как Ялуцзян) — река, протекающая по границе КНДР и КНР.
 Амноккан — футбольный клуб КНДР.